Gardineriidae är en familj av koralldjur. Gardineriidae ingår i ordningen Scleractinia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gardineriidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Gardineriidae